roztocze – rząd małych pajęczaków (w liczbie pojedynczej roztocz, rodzaj męski)
 roztocze kurzu domowego
 Roztocze – kraina geograficzna
 Roztocze Środkowe
 Roztocze Wschodnie
 Roztocze Zachodnie
 Roztocze – dzielnica Biłgoraja
 Roztocze – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Roztocze – nieistniejąca obecnie osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 s/y Roztocze – jacht

Zobacz też 
 roztocza